Tony Kaye peut faire référence à :
 Tony Kaye (né en 1946), un claviériste britannique qui a joué entre autres avec Yoso, Yes, Badger, Detective, Badfinger et David Bowie ; 
 Tony Kaye (né en 1952), un réalisateur britannique.